Джордж Уэзерби (; 1851—1920) — американский художник; бо́льшую часть жизни проживший в Англии.

Биография 
Родился в 1851 году в Цинциннати, штат Огайо.

Первоначально учился в Бостоне. Родители, обнаружив в мальчике ранний художественный таланn, отправили его на учёбу в Европу, где он обучался в художественных школах Антверпена и Лондона. Уэзерби остался жить в Европе, осев в Лондоне. Часто путешествовал по Франции, Германии и Италии;  посещал Вест-Индию, где много писал. В возрасте сорока лет он был признан лондонским художественным сообществом, и его мастерство было высоко оценено. Выставлялся с 1880 года в Royal Academy, был членом обществ Royal Society of British Artists, Royal Institute of Oil Painters и New Society of Painters in Water Colours. Крупная выставка его работ состоялась в Fine Art Society в 1903 году.

Работал Джордж Уэзерби как в маслом, так и в акварелью; в основном создавая идиллические пейзажи с редкими фигурами людей. Также написал в 1890-х годах коммерческую серию сельских сцен.

Умер в 1920 году в Лондоне.

Многие его работы находятся в различных музеях Англии.

Библиография 
 Mona Wetherbee van der Weyd, Henry van der Weyd, David Crook (Eds) (1999). George's Letters Home.

Примечания

Ссылки 
 George Faulkner Wetherbee (1851–1920) 
 George Faulkner Wetherbee 
 George Faulkner Wetherbee, R.I., R.O.I. 

Художники США
Художники XIX века
Умершие в Нью-Йорке
Похороненные на кладбище «Грин-Вуд»